Gaël Monfils era il detentore del titolo e lo ha difeso, superando in finale Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Gaël Monfils (campione)
  David Goffin (secondo turno)

  Fabio Fognini (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Andrey Rublev (quarti di finale)
  Denis Shapovalov (primo turno)

Wildcard 

  Tallon Griekspoor (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)

  Jannik Sinner (quarti di finale)

Qualificati 

  Márton Fucsovics (primo turno)
  Mikhail Kukushkin (primo turno)

  Philipp Kohlschreiber (primo turno)
  Grégoire Barrère (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2020